Наталья Перцова:
 Перцова, Наталья Михайловна (1929—2016) — советский и российский морской биолог, старший научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных МГУ.
 Перцова, Наталья Николаевна (1945—2015) — советский и российский лингвист, литературовед.